Slatopil (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist der Name:

 eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Slatopil (Krywyj Rih)
 eines Dorfes in der Ukraine in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Slatopil (Wassyliwka)

 eines bis 1960 selbstständigen Ortes, heute ein Teil von Nowomyrhorod